Сезон футбольной Лигильи Пре-Либертадорес Уругвая 1978 года. В розыгрыше участвовали лучшие клубы Примеры того же года. Чемпион и вице-чемпион квалифицировались в Кубок Либертадорес 1979.

Таблица

Матчи

Тур 1
Феникс 1-2 Уондерерс
Пеньяроль 4-1 Дефенсор
Насьональ 2-1 Уракан Бусео

Тур 2
Пеньяроль 2-1 Уондерерс
Феникс 1-6 Насьональ
Дефенсор 2-0 Уракан Бусео

Тур 3
Уондерерс 0-0 Дефенсор
Уракан Бусео 0-0 Феникс
Насьональ 0-3 Пеньяроль

Тур 4
Уракан Бусео 1-1 Уондерерс
Феникс 1-3 Пеньяроль
Дефенсор 0-2 Насьональ

Тур 5
Насьональ 3-0 Уондерерс
Феникс 2-1 Дефенсор
Пеньяроль 1-0 Уракан Бусео

Ссылки
 результаты до 2003 года на RSSSF

Лигилья Уругвая